Ковелл — фамилия. Известные носители:
 Ковелл, Дэниел (род. 1970) — американский рестлер, более известный как Кристофер Дэниэлс.
 Ковелл, Саймон (род. 1959) — британский телеведущий и музыкальный продюсер, судья, филантроп.
 Ковелл, Филлис (урождённая Хоукинс; 1895—1982) ― теннисистка из Великобритании.

См. также 
 Коуэлл